Buc ist der Name verschiedener Ortschaften in Frankreich:
 Belcastel-et-Buc, ehemalige Gemeinde Buc im Département Aude
 Buc (Territoire de Belfort), Gemeinde im Département Territoire de Belfort
 Buc (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines

buc steht für:
 Bushi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache) auf Mayotte

Buc oder Buč ist der Familienname folgender Personen:
 Aimée du Buc de Rivéry (1768–1817), französische Adlige und Mätresse 
 Boštjan Buč (* 1980), slowenischer Hindernisläufer
 Philippe Buc (* 1961), französischer Historiker

Búč ist zudem Name einer Gemeinde in der Slowakei

BUC, B.U.C. steht für:
 Beirut University College, alter Name der Libanesisch-Amerikanischen Universität
 Bergen University College, Norwegen
 British Universal Carrier, Militärfahrzeug
 B.U.C., (Bivio Uau Cebir), Orientierungspunkt (N 24° 23,92' / E 17° 37,10') und Pistengabelung in Libyen. 
 Bulgarian Air Charter, bulgarische Charterfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Ghana Baptist University College

Siehe auch:
 Bouc, Bük, Buk

BUC